Веццано-суль-Кростоло () —  коммуна в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья.

Население составляет 4197 человек, плотность населения составляет 113 чел./км². Занимает площадь 37 км². Почтовый индекс — 42030. Телефонный код — 0522.

Покровителем населённого пункта считается  святитель Мартин Турский. Праздник ежегодно празднуется 11 ноября.

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта